Winston megye (Alabama)
Winston megye (Mississippi)